O Quiosque no Largo da Ramadinha é um antigo quiosque na freguesia da Vitória, cidade do Porto, em Portugal.

Caracterização 

Inicialmente instalado no Largo de Santo André (1930), actual Praça dos Poveiros, foi posteriormente transferido para o Largo da Ramadinha (1948). Actualmente colocado na Praça de Carlos Alberto (2005), o quiosque é uma réplica do original mandado construir pela Câmara Municipal do Porto.

Construído em madeira, de planta hexagonal, estilo Romântico.

O Quiosque no Largo da Ramadinha está classificado como Imóvel de Interesse Municipal, na sequência do decreto 2/96, publicado no Diário da República de 6 de Março.

Ligações externas

Património edificado no Porto
Vitória (Porto)
Santo Ildefonso
Imóveis de interesse municipal no distrito do Porto